W Polsce
 Kaszów – wieś w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Liszki 
 Kaszów – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, w gminie Stara Błotnica
 Kaszów – gromada

Zobacz też 
 Kaszowo